Przecław (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Mielecki
 Przecław (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Mielecki, in de gemeente Przecław
 Przecław (Łódź) , een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Brzeziński
 Przecław (Lubusz) , een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Żagański
 Przecław (powiat Słupecki) , een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki
 Przecław (powiat Szamotulski) , een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Szamotulski
 Przecław (West-Pommeren) , een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Policki